ECW peut faire référence à :
 Extreme Championship Wrestling, la fédération de catch hardcore qui a existé de 1992 à 2001 ;
 Extreme Championship Wrestling, une division de la World Wrestling Entertainment existant de 2006 à 2010 étaient à l'origine basée sur l'ancienne fédération de la ECW ;
 Enhanced Compression Wavelet, un format de compression d'image numérique,